Voici la liste des planètes mineures numérotées de 98 001 à 99 000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

98001-98100

98101-98200

98201-98300

98301-98400

98401-98500

98501-98600

98601-98700

98701-98800

98801-98900

98901-99000 

98001–99000